

Geografía

Antártida 
 Isla Livingston, parte de las islas Shetland del Sur en la Antártida.

Guatemala 
Livingston, municipio guatemalteco del departamento de Izabal.

Reino Unido 
Livingston, ciudad escocesa del condado de West Lothian.

Estados Unidos 

 Livingston, ciudad en el condado de Sumter, estado de Alabama.
 Livingston, ciudad en el condado de Merced, estado de California.
 Livingston, pueblo en el condado de Orangeburg, estado estadounidense de Carolina del Sur.
 Livingston, villa en el condado de Madison, estado de Illinois.
 Livingston, ciudad en el condado de Rockcastle, estado de Kentucky.
 Livingston, pueblo en la parroquia de Livingston, estado de Luisiana.
 Parroquia de Livingston, Luisiana.
 Livingston, municipio en el condado de Otsego, estado de Míchigan.
 Livingston, ciudad en el condado de Park, estado de Montana.
 Livingston, municipio en el condado de Essex, estado de Nueva Jersey.
 Livingston, pueblo en el condado de Columbia, estado de Nueva York.
 Livingston Manor, lugar designado por el censo en el condado de Sullivan, estado estadounidense de Nueva York.
 Livingston Wheeler, lugar designado por el censo en el condado de Eddy, estado estadounidense de Nuevo México.
 Livingston, pueblo en el condado de Overton, estado de Tennessee.
 Livingston, pueblo en el condado de Polk, estado de Texas.
 West Livingston, lugar por el censo ubicado en el condado de Polk, estado estadounidense de Texas.
 Livingston, villa en el condado de Grant, estado de Wisconsin.
 Condado de Livingston , varios en Estados Unidos.

Deporte

Fútbol 
Livingston Football Club, club de fútbol escocés.

Empresas 
 Livingston Energy Flight, aerolínea basada en Milán, Italia.

Biografías 

 Bunny Livingston, cantante, compositor y percusionista jamaiquino.
 Edward Livingston, prominente jurista y estatista estadounidense.
 Evelyn Livingston Billings, médica australiana.
 James E. Livingston, militar estadounidense.
 Jay Livingston, cantante y compositor estadounidense.
 Kevin Livingston, ciclista estadounidense.
 Randy Livingston, exjugador de baloncesto estadounidense.
 Robert Livingston, actor cinematográfico estadounidense.
 Rodolfo Livingston, arquitecto argentino.
 Ron Livingston, actor estadounidense.
 Shaun Livingston, jugador de baloncesto estadounidense.